Delmar (Delaware)
 Delmar (Maryland)
 Delmar (Iowa)
 Eugene Delmar (Nova York, 1841 – 1909), jugador d'escacs estatunidenc